Albarico peut désigner :

Toponymes

Albarico : l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de San Felipe dans l'État d'Yaracuy ;
 Albarico : capitale de la paroisse civile de Albarico de la municipalité de San Felipe dans l'État d'Yaracuy.

Homonymie de toponyme